Euron Greyjoy é uma personagem fictícia  da série de fantasia A Song of Ice and Fire, do escritor norte-americano George R. R. Martin, e de sua adaptação televisiva Game of Thrones. Mencionado nos três primeiros livros da saga, ele é introduzido no quarto livro da série, A Feast for Crows (2005). Ele é um pirata e irmão de Balon Greyjoy, Lorde das Ilhas de Ferro e chefe da Casa Greyjoy no continente de Westeros. Comanda um enorme navio, o Silêncio, tripulado por mudos que tiveram suas línguas cortadas pelo próprio Euron. Na série de televisão ele é interpretado pelo ator dinamarquês Pilou Asbæk.

Perfil
Euron tem uma aparência pálida e elegante, que esconde uma personalidade mais sádica e cruel que seus outros irmãos. Ele usa um tapa-olho sobre o olho esquerdo e por isto é chamado de "Olho de Corvo". Seu sobrinho Theon Greyjoy diz que o tapa-olho esconde um "olho negro coberto de malícia". Ele tem vários filhos ilegítimos mas não se preocupa com nenhum deles. Um deles é um menino de dez anos de cabelos lisos e pele cor da lama.

Biografia

Série literária 
Euron é mencionado em todo os três primeiros livros da série, fazendo sua aparição no quarto deles, A Feast for Crows (2005).

Antes dos eventos na saga, Euron e seus dois irmãos mais velhos, Balon e Victarion, convenceram seu pai, Lorde Quellon Greyjoy, a se juntar a Rebelião de Robert. Eles invadem a Campina ao fim da guerra. Quellon é morto na Batalha do Mander, entretanto, o jovem Lorde Balon retorna as Ilhas de Ferro com seus irmãos mais novos. 

No início da Rebelião Greyjoy, Euron tramou um plano para velejar até Lannisporto e queimar frota Lannister, ancorada. A Frota de Ferro, comandada pelo irmão de Euron, Victarion Greyjoy, seguiu o plano e destruiu com êxito a força naval das Terras Ocidentais. 

Algum tempo após a guerra, ele foi exilado das Ilhas de Ferro por Balon Greyjoy como punição por seduzir e estuprar a esposa de rocha de Victarion, seu irmão, e foi advertido a nunca retornar enquanto Balon continuasse vivo. Victarion queria matá-lo, e o mataria, se não fosse o tabu contra fratricídio.

A Feast for Crows

 Aeron Greyjoy é informado que seu irmão Euron voltou às Ilhas de Ferro, um dia após a morte de seu irmão mais velho e rei das ilhas, Balon. A coincidência da chegada chama a atenção de alguns. Ele se vangloria aos compatriotas de que saqueou por todo o mundo durante seu exílio, incluindo uma viagem às temidas ruínas de Valíria. De acordo com uma fonte semicanônica, ele teria aprisionado quatro feiticeiros de Qarth, incluindo seu líder  Pyat Pree, e capturado sua trombeta do dragão. Durante o kingsmootinstalado por Aeron e realizado na Velha Wyk, Euron  promete usar dragões para conquistar todo o continente de Westeros para os Homens de Ferro. 

Apesar de Aeron considerar o irmão um homem sem fé, Euron é eleito Rei das Ilhas de Ferro, derrotando sua sobrinha Asha Greyjoy, Victarion e outros pretendentes.  Ele então começa a fazer ataques na Campina de Westeros, pretendendo fazer prisioneiros para vender como escravos em Essos. Ele usa a tática de enfraquecer seus rivais dando terras e títulos a seguidores importantes deles. Porém, ele não consegue convencer seus homens a continuar a jornada de saques em busca de dragões, depois que um de seus lordes aponta o perigo de tal empreendimento. Euron então envia seu um colaborador, Victarion, a bordo da Frota de Ferro a Essos, para encontrar Daenerys Targaryen, cortejá-la em seu nome  e trazê-la e a seus dragões para as Ilhas de Ferro.

A Dance with Dragons
Euro se auto-intitula Rei das Ilhas e do Norte.  Ele dá a Victarion a trombeta do dragão para levá-la consigo a Meereen em busca de Daenerys. Victarion mais uma vez se lembra que "os presentes de Euron estão envenenados" quando ouve do Sacerdote Vermelho Moqorro que "aqueles que sopram a trombeta morrem".

Série de televisão 

Na série Game of Thrones,  a personagem de sua sobrinha, Asha Greyjoy, tem o primeiro nome trocado para Yara, para, segundo os produtores, evitar confusão com outra personagem da saga,  Osha.

6ª temporada (2016)
Euron Greyjoy retorna às Ilhas de Ferro após o fim da Guerra dos Cinco Reis e confronta o irmão Balon sobre uma ponte de cordas entre duas torres de Pyke, sob chuva e vento. Balon diz que imaginava que ele estivesse morto, apodrecendo no fundo de algum mar estrangeiro, mas Euron replica com um ditado dos Homens de Ferro, "o que está morto não pode morrer" e esbraveja com Balon quando ele não repete a frase. Quando Balon o acusa de  fazer troça do deus deles, o Deus Afogado, Euron diz que ele é o Deus Afogado: de Oldtown a Qarth, sempre que as pessoas o veem, elas rezam. Durante a discussão irada que se segue, Balon acaba atacando Euron com uma faca, mas, já sendo idoso, é facilmente dominado e jogado para a morte pelo irmão no precipício abaixo. Ele chega ao posterior Kingsmoot, a escolha do novo rei, e apresenta sua candidatura ao Trono de Sal, em oposição à sobrinha, Yara Greyjoy, apoiada pelo irmão Theon Greyjoy. 

A princípio ele trata os sobrinhos com cortesia mas acaba debochando de Theon por suas falhas e sua castração, o que provoca risadas dos outros presentes. Ele também conta que voltou às Ilhas há apenas poucos dias, o que faz Yara entender que ele matou o irmão e pai dela. Ela o acusa de assassinato e ele o admite livremente, em frente aos outros, dizendo que Balon estava velho e os havia liderado a duas guerras que haviam perdido e nunca tiveram chances de vitória, se desculpando com os lordes por não ter voltado há mais tempo para matar o irmão. Theon diz que Yara deve ser a nova rainha porque enquanto Euron "vagabundeava" pelo mundo, ela liderou os Homens de Ferro planejando o retorno das Ilhas de Ferro a seus dias de glória, construindo a maior frota que o mundo já viu. Debochando da maneira de Theon falar, Euron rebate dizendo que quando viajou pelo mundo viu muito mais do que todos ali já viram, e que Daenerys Targaryen tem três grandes dragões e odeia os habitantes de Westeros tanto quanto os nascidos na Ilha do Ferro e que ela não tem marido nem frota. Ele pretende navegar com a Frota de Ferro até Essos, trazê-la para Westeros como sua esposa e conquistar todos os Sete Reinos com suas forças combinadas. O conselho de lordes então o consagra como novo rei.

Depois de sua coroação, Euron, o irmão Aeron e os lordes saem em busca de Theon e Yara presumivelmente para matá-los mas os dois fogem da ilha com um grupo de lordes e marinheiros leais, levando os melhores navios da frota. Subestimado, Euron diz que que isso não irá salvá-los e ordena a derrubada de todas as árvores das ilhas para construir uma frota de mil navios e conquistar Westeros. Yara e Theon chegam com os navios à Pedra do Dragão e oferecem a frota como parte do esforço de guerra de Daenerys para retomar Westeros e o Trono de Ferro, em troca da ajuda dela para derrotar e matar o tio.

7ª temporada (2017) 
Euron vai a Porto Real a convite da rainha Cersei Lannister que lhe propõe uma aliança contra Daenerys Targaryen, agora aliada às Casas 
 Martell e Tyrell e aos imãos Greyjoy. Euron vê uma boa oportunidade de propor casamento a Cersei, que recusa e diz que ele não é totalmente confiável; Euron se retira dizendo que lhe trará um presente que a fará mudar de ideia. Ele ataca os navios da Frota de Ferro de Yara e Theon com seu supernavio de tripulação muda Silêncio e a destrói, fazendo de Yara e Ellaria Sand, a governante de Dorne e assassina de sua filha Myrcella, suas prisioneiras; ele as traz para Porto Real para entregá-las a Cersei, desfilando-as acorrentadas pelas ruas da capital. Cersei fica agradecida pelo presente e diz que considerará seu pedido de casamento depois do fim da guerra. Ellaria é deixada em Porto Real para a vingança dos Lannister e ele leva Yara embora consigo. 

Ele então leva sua frota até o Rochedo Casterly, tomado pelos Imaculados, e destrói o resto da armada de Daenerys que cercava a fortaleza por mar em apoio às forças de terra. Euron está presente na reunião de cúpula posterior no Fosso do Dragão, em Porto Real, entre os Lannisters, Daenerys, Jon Snow e Tyrion Lannister. Antes do início da reunião, ele vê Theon, que está entre o grupo de Daenerys e diz que Yara ainda está viva e é sua prisioneira e ameaça matá-la se Theon não se ajoelhar para ele ali, mas é mandado calar-se ou ir embora por Cersei. Depois que o morto-vivo trazido das terras geladas Além da Muralha é apresentado e horroriza a rainha e seus aliados, Euron diz que nunca viu nada que o apavorasse tanto na vida e se retira, dizendo que voltará para sua ilha e lá esperará todos em Westeros serem dizimados por eles, que não podem alcançá-lo porque não entram na água. Na verdade, é um truque entre ele e Cersei, que depois conta a Jaime Lannister que Euron se dirige a Essos de onde trará uma grande exército de mercenários da Companhia Dourada para lutar a seu lado na guerra contra a rainha Targaryen.

8ª temporada (2019) 
Euron mantém a sobrinha Yara Greyjoy prisioneira na cabine de seu navio amarrada a uma coluna. Ela lhe pergunta por que ele não a mata de uma vez, e ele responde que ela é a única da família que sobrou, é corajosa e é alguém para conversar às vezes porque seus marinheiros são mudos. Quando ele se ausenta do navio, Theon e um grupo de homens o invade e liberta Yara. Na Fortaleza Vermelha, ele apresenta a Cersei Lannister o comandante da Companhia Dourada que trouxe de Essos para o exército Lannister. Bem impressionada e mesmo o achando o homem mais arrogante e petulante que já conheceu, ela convida Euron para seus aposentos e os dois acabam fazendo sexo lá.  Euron ataca a frota Targaryen quando esta fundeia em Pedra do Dragão, depois da vitória no Norte contra os Caminhantes Brancos. Atacando de surpresa, ele afunda vários navios, o dragão Reghal é morto por arpões disparados dos navios e ele captura Missandei, a assistente pessoal de Daenerys, que leva para Porto Real. Na sacada da Fortaleza Vermelha, ele se declara a Cersei, que mente dizendo que está grávida dele e que o filho deles reinará nos Sete Reinos no futuro. 

Quando Daenerys, Varys, Verme Cinzento e Tyrion, escoltados por uma tropa de Imaculados, se apresentam nos portões de Porto Real exigindo a rendição da cidade para evitar mais sangue, ele assiste "Montanha" decapitar Missandei em cima da muralha por ordem de Cersei.  Ele está com sua frota na baía em frente à cidade no aguardo da invasão quando Daenerys e Drogon se jogam de srupresa sobre os navios e incendeiam todos eles. Euron consegue sobreviver ao ataque e chega à uma pequena praia onde encontra Jaime Lannister, que chegou a Porto Real para tentar salvar Cersei. Ele o chama de regicida e o provoca dizendo que é o rei agora e que dorme com sua irmã. Os dois entram numa luta mortal e mesmo esfaqueando Jaime duas vezes Euron acaba morto atravessado pela espada do adversário, não sem antes dizer que "será conhecido como o homem matou Jaime Lannister".

Genealogia 

|- 
|style="text-align: left;"|Notas:

|}<noinclude>
 

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo